Issole ist der Name zweier französischer Flüsse:

 die Issole (Var) im Département Var und
 die Issole (Verdon) im Département Alpes-de-Haute-Provence.